Никольский, Николай:
 Никольский, Николай Васильевич (1878—1961) — русский и советский учёный-историк, этнограф, фольклорист, лексиограф, педагог.
 Никольский, Николай Дмитриевич (1873—1952) — статский советник, директор народных училищ Тверской губернии, первый ректор Тверского учительского/педагогического института (1921-1925), филолог.
 Никольский, Николай Иванович (1913—2005) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Никольский, Николай Константинович (1863—1936) — русский и советский историк, библиограф и литературовед.
 
 
 
 Никольский, Николай Порфирьевич (1911—1973) — начальник Западно-Сибирской железной дороги.
 Никольский, Николай Сергеевич (1913—2001) — Герой Советского Союза.